Läöarna kan syfta på:

 Leeward Islands – läöarna i Små Antillerna i Västindien
 Îles Sous-le-Vent – läöarna i Sällskapsöarna i Franska Polynesien

Se även 
 Lovartöarna

Ögrupper